Парсела Дијесинуеве има више значења:

 Парсела Дијесинуеве (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Дијесинуеве, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику